Hraniční louka může označovat:
 Hraniční louka (přírodní rezervace) — přírodní rezervace v Orlických horách
 Hraniční louka (Jizerské hory) — louka v Jizerských horách
 Hraniční louka (Krkonoše) — louka v Krkonoších